Бонингтон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бонингтон, Крис (род. 1934) — британский альпинист, фотожурналист, писатель.
 Бонингтон, Ричард Паркс (1802—1828) — английский художник, представитель романтизма в живописи.